Safaripark Beekse Bergen - wildpark in Nederland
 Safari Park (Karachi) - amusementspark in Pakistan

Zie ook
 Wildpark